DAXX () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 740 амінокислот, а молекулярна маса — 81 373.

Кодований геном білок за функціями належить до шаперонів, репресорів, регуляторів хроматину, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, взаємодія хазяїн-вірус, транскрипція, регуляція транскрипції, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, хромосомах, центромерах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки